Miejscowości w USA:
 Gooding – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Gooding
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gooding (ang. Gooding County) – w stanie Idaho